«Leiro» puede referirse a:
 Leiro, municipio español de la provincia de Orense, Galicia.
 Leiro (Abegondo), localidad y parroquia española del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Leiro (Ares), aldea española de la parroquia de Cervás, del municipio de Ares, provincia de La Coruña, Galicia.
 Leiro (Miño), parroquia española del municipio de Ares, provincia de La Coruña, Galicia.
 Leiro (Rianjo), parroquia española del municipio de Rianjo, provincia de La Coruña, Galicia.